Daniela Vasilica Haralambie (ur. 14 sierpnia 1997 w Braszowie) – rumuńska skoczkini narciarska.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2010 zadebiutowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W konkursach w niemieckim Bischofsgrün dwukrotnie została zdyskwalifikowana. W kolejnym starcie zdobyła pierwsze punkty cyklu, zajmując 26. miejsce w Falun.

W sezonie 2012/2013 wystartowała w pierwszym w historii cyklu Letniego Grand Prix kobiet. Najlepszym miejscem, jakie zajęła, było 15., zdobyte w Ałmaty. Uczestniczyła również w zawodach FIS Cup. W rozgrywanym 19 stycznia 2013 konkursie w Râșnovie zajęła 2. pozycję. Cały cykl ukończyła na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej.

24 listopada 2012 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 49. miejsce w Lillehammer. Została tym samym pierwszą rumuńską skoczkinią narciarską, która wystąpiła w zawodach tego cyklu. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej PŚ zdobyła na początku kolejnego sezonu, 22 grudnia 2013 w Hinterzarten, zajmując 26. miejsce.

W sezonie 2014/2015 ponownie zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cup, stając wcześniej trzykrotnie na podium tych zawodów, w tym zwyciężając w Râșnovie (28 września 2014). Z sukcesami startowała też w kolejnej edycji pucharu, wygrywając konkurs w Szczyrku oraz dwukrotnie w Râșnovie.

Haralambie sześciokrotnie brała udział w mistrzostwach świata juniorek. Najwyższe miejsce w tej imprezie – 4. – zajęła w 2016 w Râșnovie. w 2013 w Val di Fiemme zadebiutowała w mistrzostwach świata seniorek (43. miejsce).

Jest dwukrotną mistrzynią Rumunii w skokach narciarskich (tytuły zdobywała w 2011 i 2012).

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Rumuńskie skoczkinie narciarskie
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Sportowcy związani z Braszowem
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 1997